

Noms communs ou adjectifs 
 Démocide : (du grec δῆμος, dêmos (« peuple »), et du suffixe -cide (« tuer ») du verbe latin caedere) adjectif ou substantif désignant un processus morbide de très forte régression démographique, voire de disparition d'une population humaine ou animale, par exemple par une famine, une épidémie, une guerre, une chute de la fécondité, etc.
 Démocide est aussi un néologisme formé par le politologue américain Rudolph Joseph Rummel dans son essai Death by Government (1986, traduit en français en 1994), pour désigner le processus politique de destruction d'un peuple. Joseph Rummel a créé ce terme pour ne pas employer celui de « génocide », terme voisin mais qui est plus précisément un hyponyme de « démocide », car réservé aux massacres de masse commis sur critères nationaux, ethniques ou religieux. Le terme de « démocide » peut être en revanche considéré comme un synonyme de populicide.

Noms propres 
 Démocide : fille d'Agamemnon, roi de Cumes, 
 Démocide : huitième fille du roi Midas de Phrygie, passe, selon Antoine Court de Gébelin, pour être une des inventeuse des arts monétaires.
 Démocide, ou Démocède : célèbre médecin grec de Crotone, fils de Calliphon, qui, selon Hérodote, avait sauvé de l'amputation le roi des Perses Darius dont la jambe avait été blessée par une chute de cheval, au moyen d'une décoction de son invention.